ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1922—1923 — 18-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Матчі

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
  
  
  

1922–1923
Адміра